Филипчу́к — українське і білоруське прізвище, утворене від церковного чоловічого імені Філіпп, яке в перекладі з давньогрецької означає «любитель коней». Покровителем цього імені вважається святий мученик Філіпп Апамейський.

Носії 

 Филипчук Андрій Михайлович (1989) — український археолог, науковець, історик, син Михайла Филипчука.
 Филипчук Михайло Андрійович (1955-2016) — український археолог, директор Інституту археології Львівського національного університету імені Івана Франка, батько Андрія Филипчука.

Українські прізвища